Phillips se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allan R. Phillips
 Carleton J. Phillips
 Edwin Percy Phillips
 John Charles Phillips
 Lyle Llewellyn Phillips
 Robert W. Phillips
 Sylvia Mabel Phillips
 William Phillips
 Eugenie Phillips-Rodriguez